Siavonga steht für:

 Siavonga (Sambia), Stadt in Sambia
 Siavonga (Distrikt), Distrikt in Sambia